Йенсен (Енсен) — фамилия.

Это самая распространённая фамилия в Дании.

Персоналии

А 
 Йенсен, Адольф (1837—1879) — немецкий композитор и пианист, педагог. Брат Густава Йенсена.
 Йенсен, Александур (род. 2001) — фарерский футболист.
 Йенсен, Андерс Томас (род. 1972) — датский кинорежиссёр и сценарист.
 Йенсен, Ангелина (род. 1973) — датская кёрлингистка, скип и второй команды Дании на Олимпийских играх 2010 года.
 Йенсен, Арне Пребен (род. 1932) — датский конник.
 Йенсен, Аугуст (род. 1991) — норвежский шоссейный велогонщик.

Б 
 Йенсен, Бёрге (1911—1967) — датский борец.
 Йенсен, Бо (род. 1976) — датский кёрлингист, второй игрок команды Дании на Олимпийских играх 2010 года.
 Йенсен, Боарур (род. 2001) — фарерский футболист.

В 
 Йенсен, Вигго (1874—1930) — датский гимнаст, легкоатлет, стрелок и тяжелоатлет, чемпион и призёр летних Олимпийских игр 1896 г., первый победитель Игр от Дании.
 Йенсен, Вигго (род. 1947) — датский футболист, тренер.
 Йенсен, Вильгельм (1837—1911) — немецкий писатель.

Г 
 Йенсен, Габриэль Скотт (известен как Габриэль Скотт; 1874—1958) — норвежский поэт, писатель, драматург и детский писатель.
 Йенсен, Ганс (1884—1973) — немецкий филолог.
 Йенсен, Георг Артур (1866-1935) - датский дизайнер, скульптор и ювелир, серебряных дел мастер.
 Йенсен, Густав (1843—1895) — немецкий композитор, скрипач, музыкальный педагог. Брат Адольфа Йенсена.

Д 
 
 Йенсен, Даг (род. 1964) — норвежский фаготист и музыкальный педагог.
 Йенсен, Даниэль (род. 1979) — датский футболист.

Е 
 Йенсен, Елена (род. 1981) — американская порноактриса немецкого происхождения.

Й 
 
 
 Йенсен, Иоган Людвиг Виллиам Вальдемар (1859—1925) — датский математик и инженер.
 Йенсен, Йон (род. 1965) — датский футболист, защитник.
 Йенсен, Йоухан (род. 1961) — фарерский футболист, нападающий.

К 
 Йенсен, Камилла (род. 1985) — датская кёрлингистка.
 Йенсен, Карл (1882—1942) — датский борец греко-римского стиля.
 Йенсен, Карл Петер (более известен как Карл Вернет; 1893—1965) — датский врач и штурмбаннфюрер СС, известный опытами над заключёнными концентрационного лагеря Бухенвальд.
 Йенсен, Карлес Кристоффер Петер (1885—1920) — датский гимнаст.
 Йенсен, Кевин (род. 2001) — шведский футболист, нападающий.
 Йенсен, Ким — норвежский композитор.
 Йенсен, Кирстен (род. 1952) — датская кёрлингистка и тренер.
 Йенсен, Клаус (род. 1977) — датский футболист.
 
Йенсен, Кристине (род. 1971) — датская шахматистка.

М 
 Йенсен, Матиас (род. 1996) — датский футболист.
 Йенсен, Макс (1860—?) — немецкий художник-маринист.
 Йенсен, Майк (род. 1988) — датский футболист, полузащитник.

Н 
 Йенсен, Николас (род. 1989) — датский хоккеист.
 
 Йенсен, Николай Рустад (род. 1990) — норвежский игрок в хоккей с мячом.

О 
 Йенсен, Оддмунн (1928—2011) — норвежский лыжник и тренер.
 Йенсен, Оле Скавениус (1921—1990) — датский гребец, чемпион Европы.
 Йенсен, Оулавур (род. 1959) — фарерский футболист, нападающий.

П 
 Йенсен, Палле (род. 1953) — датский гандболист.
 Йенсен, Палле Люкке (1936—2013) — датский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 
 Йенсен, Поуль — датский астроном, первооткрыватель комет и астероидов.

Р 
 Йенсен, Роальд (1943—1987) — норвежский футболист.

С 
 Йенсен, Свен (1905—1979) — датский футболист.
 Йенсен, Сёрен Альфред (1891—1978) — датский гимнаст.
 Йенсен, Сив (род. 1969) — норвежский политик, лидер Партии прогресса.
 Йенсен, Северин — датский архитектор XVIII века, работавший в Курляндии.
 Йенсен, Сёрен (1879—1955) — датский греко-римский борец.

Т 
 Йенсен, Тит (1876—1957) — датская писательница.
 Йенсен, Тор Андреас Мариус (1889—1950) — норвежский гимнаст, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Йенсен, Трин (более известна под фамилией Нильсен; род. 1980) — датская гандболистка.

Ф 
 Йенсен, Фредрик (род. 1997) — финский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Йёнсен, Фримод (1915—1997) — фарерский живописец.
 Йёнсен, Фритьоф (1920—1988) — фарерский скульптор.
 Йенсен, Фроуи (род. 1986) — фарерский футболист, тренер и судья.

Х 
 Йенсен, Хеннинг (1949—2017) — датский футболист, нападающий.

Э 
 Йенсен, Эрик (1925—2004) — датский футболист.
 Йенсен, Эрлинг (1891—1973) — норвежский гимнаст.

Составные фамилии 
 Бойсен-Йенсен, Петер (1883—1959) — датский физиолог растений.
 Ингерслев-Йенсен, Поуль (1903—1979) — датский дирижёр, музыковед, литературовед и переводчик.
 Иргенс-Йенсен, Лудвиг (1894—1969) — норвежский композитор.
 Кофод-Йенсен, Йёрген (1923—2004) — датский лингвист, президент Датского союза за интерлингву.
 Сков-Йенсен, Петер (род. 1971) — датский футболист, вратарь.
 Финк-Йенсен, Йенс (род. 1956) — датский прозаик и поэт, фотограф, композитор.
 
 Юль-Йенсен, Кристофер (род. 1989) — датский велогонщик.

См. также 
 Енссен, Лейф (род. 1948) — норвежский тяжелоатлет.
 Йенссен
 Неравенство Йенсена — неравенство, введённое Иоганом Йенсеном и тесно связанное с определением выпуклой функции.
 Формула Йенсена — обобщение теоремы о среднем.

Примечания